La Palma bezeichnet in der Geografie:
 La Palma, eine der Kanarischen Inseln
 La Palma (Weinbaugebiet), die D.O.-Weinregion der Insel
 La Palma de Cervelló, Stadt in Katalonien, Spanien
 La Palma (El Salvador), Municipio im Bezirk Chalatenango, El Salvador
 La Palma (Kuba), Stadt und Municipio der Provinz Pinar del Río, Kuba
 La Palma (Panama), Kleinstadt in der Provinz Darién, Panama

La Palma bezeichnet außerdem:
 La Palma (Magazin), ein historisches literarisches Magazin aus dem 18. Jahrhundert
 La Palma (Schiff, 1912), ein Museumsschiff in Las Palmas
 La Palma (Schiff, 1952), ein 1952 als Ferdinand de Lesseps gebautes französisches Passagierschiff (2003 verschrottet)

Siehe auch:

 (2912) Lapalma, einen Asteroiden
 Santa Cruz de La Palma, Hauptstadt von La Palma, Kanarische Inseln
 Palma (Begriffsklärung)
 Palma
 Las Palmas